Eastburn – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Eastburn – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)